Aleksandra Nikolayevna Stepanova (en russe: Александра Николаевна Степанова) est une patineuse artistique de danse sur glace russe née le  à Saint-Pétersbourg. Championne du monde junior 2013 avec son partenaire Ivan Bukin, elle fait ses débuts chez les seniors lors de la saison suivante. En 2015, le couple obtient sa première médaille en grand championnat avec le bronze aux Championnats d'Europe de Stockholm.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec son partenaire Ivan Bukin

Références

Liens externes 
 

Patineuse artistique russe
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2022
Naissance en août 1995
Naissance à Saint-Pétersbourg